Thomas Dwight ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dwight (Politiker) (1758–1819), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Dwight (Mediziner) (1843–1911), US-amerikanischer Mediziner